Palazzo Marescotti – palazzo di Siena
 Palazzo Marescotti – palazzo di Bologna
 Palazzo Maffei Marescotti – palazzo di Roma